Cet article relate les éliminatoires de la Coupe du monde 1998 dans la zone CONMEBOL (Amérique du Sud). Pour les éliminatoires dans les autres zones qualificatives voir l'article principal : Tour préliminaire de la coupe du monde de football 1998.

Journée 
 Match joués le 24/04/1996

Exempt : 

Classement

Journée 
 Match joués le 02/06/1996

Exempt : 

Classement

Journée 
 Match joués le 07/07/1996

Exempt : 

Classement

Journée 
 Match joués le 01/09/1996

Exempt :  Uruguay

Classement

Journée 
 Match joués le 09/10/1996

Exempt : 

* Match joué le 08/10/1996

Classement

Journée 
 Match joués le 10/11/1996

Exempt : 

* Match joué le 12/11/1996

Classement

Journée 
 Match joués le 15/12/1996

Exempt : 

Classement

Journée 
 Match joués le 12/01/1997

Exempt : 

Classement

Journée 
 Match joués le 12/02/1997

Exempt :  Venezuela

Classement

Journée 
 Match joués le 02/04/1997

Exempt : 

Classement

Journée 
 Match joués le 30/04/1997

Exempt : 

* Match joué le 29/04/1997

Classement

Journée 
 Match joués le 08/06/1997

Exempt : 

Classement

Journée 
 Match joués le 06/07/1997

Exempt :  Uruguay

Classement

Journée 
 Match joués le 20/07/1997

Exempt : 

Classement

Journée 
 Match joués le 20/08/1997

Exempt : 

Classement

Journée 
 Match joués le 10/09/1997

Exempt : 

Classement

Journée 
 Match joués le 12/10/1997

Exempt : 

Classement

Journée 
 Match joués le 16/11/1997

Exempt :  Venezuela

Classement Final

Bilan 
 Nombre de matchs : 72
 Nombre de buts : 184
 Moyenne de buts : 2,56

Buteurs 

Coupe du monde de football 1998